Casiraghi ist der Familienname folgender Personen:

 Alberto Casiraghi (* 1952), italienischer Schriftsteller und Verleger
 Andrea Casiraghi (* 1984), Sohn von Caroline von Monaco und Stefano Casiraghi
 Charlotte Casiraghi (* 1986), Tochter von Caroline von Monaco
 Pierluigi Casiraghi (* 1969), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Pierre Casiraghi (* 1987), Sohn von Caroline von Monaco und Regattasegler
 Stefano Casiraghi (1960–1990), italienischer Unternehmer und Rennbootfahrer